A84 ou A-84 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Encéphalite virale transmise par des tiques, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-84, reliant Barreiros à San Cibrao ;
  Autoroute française A84, reliant Caen à Rennes.

Route
  Route britannique A84, reliant Stirling à Lochearnhead en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres